Het hoogspringen voor vrouwen werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 26 en 28 augustus 2004. De kwalificatie hoogte was 1,95 m dit betekent dat iedereen die deze hoogte haalde door ging naar de finale. Omdat er maar negen atleten waren die deze afstand haalden werd dit aangevuld tot 12 atleten.

Kwalificatie

Finale 

Vrouwen Hoogspringen